Финал Кубка Швеции по футболу 2020 — финальный матч 64-го розыгрыша Кубка Швеции по футболу, который состоялся 30 июля 2020 года на стадионе «Гамла Уллеви» в Гётеборге.

События до матча 
9 июля 2020 года в результате жеребьёвки был определён номинальный хозяин финального матча — «Гётеборг». Местом проведения решающего матча был определён стадион «Гамла Уллеви» в Гётеборге.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Швеции по футболу

Финалы Кубка Швеции по футболу
Спорт в Швеции в 2020 году
События 30 июля
Июль 2020 года